CDSL ist eine Abkürzung für:

Central Depository Services Limited, eine indische Wertpapiersammelbank
Consumer Digital Subscriber Line, eine Abart von Digital Subscriber Line
Context Dependent Symbolic Link, ein Verfahren von Oracle

CDSL